Music Bank (coréen : 뮤직뱅크) est une émission de télévision sud-coréenne diffusée sur KBS2. Celle-ci est animée par l'acteur Lee Chae-min et Hong Eunchae de Le Sserafim. Cette émission est diffusée tous les vendredis à 17 heures en Corée du Sud.

Présentateurs

Liste des vainqueurs

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Show! Music Core (MBC)
 Inkigayo (SBS)
 M! Countdown (Mnet)
 Show Champion (MBC Music)
 The Show (SBS MTV)

Lien externe 
  Site officiel

Émission de télévision produite en Corée du Sud
Émission diffusée sur Korean Broadcasting System